Кубок Туркменістану з футболу 2022  — 31-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Туркменістані. Титул володаря кубка вчетверте здобув Ахал.

Календар

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|8/21 вересня 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|9/21 вересня 2022

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня/22 листопада 2022

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня/23 листопада 2022

|}

Фінал

Примітки

Джерела 
 ФФТ
 Кубку Туркменістану на rsssf

2022
Туркменістан
2022 в туркменському спорті